Оранжере́и — село (в 1938—2001 — посёлок городского типа) в Икрянинском районе Астраханской области России. Административный центра сельского поселения Оранжерейнинский сельсовет.

География 
Село расположено в южной части области, в 80 км к юго-западу от Астрахани, в дельте Волги на острове, обтекаемом рукавами Бахтемир и Подстепок.

История 

В 1740 году по ревизской сказке в поселке на реке Подстепка проживало сорок человек «мужеска и женска пола». Это самое раннее архивное упоминание о селе Оранжереи. Первоначально это место называлось Жирельным, от слова Жир, который топили из рыбы в то время рыбаки, ведь солить астраханские рыбаки научились только в XVIII веке. Вторым названием, которое носило поселение, было Оранжерейное. По рассказам старожилов, данное имя было дано селу из-за незвучного прошлого названия. Но и это название имело ряд ошибок при склонении в русском языке. Поэтому сейчас село носит имя — Оранжереи.

Первоначально это было рыбацкое поселение, население которого жило здесь во время путины. В 1772 году коллежский советник Скрипицын-Большой купил у казны 13 000 десятин земли вместе с приписанными к ней крестьянами и рыбными ловлями из расчета рубль за десятину. Это были земли и воды, принадлежащие Житному, Икряному, Оранжереям. Скрипицын-Большой владел данными землями 20 лет. Чтобы покрыть карточный долг, коллежский советник продал в 1792 году все рыбные ловли и земли вместе с крепостными астраханскому миллионеру греку Варвацию.
В начале позапрошлого века земли снова продали — на этот раз мещанину города Вольска Петру Сапожникову. В 1918 году промысел был экспроприирован у братьев Сапожниковых.

Есть исторические описания, как жили в то время жители села Оранжереи. «Жили они тем, что ловили рыбу в учуге. Во всю ширину Подстепки стояла деревянная забойка, преграждавшая весной и осенью путь рыбе вверх. Посреди забойки был узкий проран, откуда красную рыбу выметывали в прорезь баграми, а обычную — вычерпывали зюзьгами». 24 апреля 1798 года из ловушки Оранжереинского учуга было выбагрено 273 белуги весом от тридцати до пятидесяти пудов каждая.

На территории села с 1988 года действует музей, рассказывающий об истории Оранжерей.

Население

Учреждения 
 МО «Оранжерейнинский сельсовет»
 МОУ «Оранжерейнинская СОШ»

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 
 МО Оранжерейнинский сельсовет 

Населённые пункты Икрянинского района
Бывшие посёлки городского типа Астраханской области